Серито де ла Вирхен има више значења:

 Серито де ла Вирхен (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серито де ла Вирхен (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серито де ла Вирхен (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику